Abimelek – król Geraru (Księga Rodzaju)
 Abimelek – syn Gedeona
 Abimelek – sługa Jeremiasza (4 Księga Barucha)